Орлеанська Мадонна, «Орлеанська Мадонна» — картина італійського художника доби Відродження Рафаеля, написана близько 1505–1507 років. 
 Луїза Орлеанська (фр. Louise d'Orléans), повне ім'я Луїза Франсуаза Марія Лаура Орлеанська (фр. Louise Françoise Marie Laure d’Orléans), (нар. 24 лютого 1882 — пом. 18 квітня 1958) — французька принцеса з Орлеанського дому.
 Луїза Марія Орлеанська (повне ім'я фр. Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans; нар. 3 квітня 1812, Палермо, Сицилія — пом. ​​11 жовтня 1850, Остенде, Бельгія) — королева Бельгії.
 Маргарита Орлеанська (1869—1940) Франсуаза Орлеанська (фр. Marguerite Louise Marie Françoise d'Orléans), (нар. 25 січня 1869 — пом. 31 січня 1940) — французька принцеса з Орлеанського дому.
 Франсуаза Орлеанська (1844—1925) Марія Амелія Орлеанська (фр. Françoise Marie Amélie d’Orléans), (нар. 14 серпня 1844 — пом. 28 жовтня 1925) — французька принцеса з Орлеанського дому.
 Ізабелла Орлеанська (1878—1961) Ізабелла Орлеанська (фр. Isabelle Marie Laure Mercédès Ferdinande d'Orléans), (нар. 7 травня 1878 — пом. 21 квітня 1961) — французька принцеса з Орлеанського дому.
 Луїза Вікторія Орлеанська, Луїза Вікторія Марія Амелія Софія Орлеанська (фр. Louise Victoire Marie Amélie Sophie d'Orléans), (нар. 19 липня 1869 — пом. 4 лютого 1952) — донька французького принца Фердинанда Орлеанського, що мав титул герцога Алансонського, та баварської принцеси Софії Шарлотти, дружина баварського принца Альфонса.
 Марія Ізабелла Орлеанська  (ісп. María Isabel de Orleans, фр. Marie-Isabelle d'Orléans), повне ім'я Марія Ізабелла Франсіска де Асіз Антонія Луїза Фернанда Крістіна Амелія Феліпа Аделаїда Жозефа Єлена Генрієтта Кароліна Юстіна Руфіна Гаспаріна Мельхіора Бальтазара Матеа Орлеанська і Бурбон (ісп. María Isabel Francisca de Asís Antonia Luisa Fernanda Cristina Amelia Felipa Adelaida Josefa Elena Enriqueta Carolina Justina Rufina Gasparina Melchora Baltasara Matea de Orleans y Borbón), (нар. 21 вересня 1848 — пом. 23 квітня 1919) — французька принцеса та іспанська інфанта з Орлеанського дому.
 Амелія Орлеанська (фр. Amélie d'Orléans, порт. Amélia de Orleães), повне ім'я Марія Амелія Луїза Єлена Орлеанська (фр. Marie Amélie Louise Hélène d’Orléans), (нар. 28 вересня 1865 — пом. 25 жовтня 1951) — французька принцеса з Орлеанського дому.
 Марія Орлеанська (1865—1909) Єлена Орлеанська (фр. Marie Amélie Françoise Hélène d'Orléans), нар. 13 січня 1865 — пом. 4 грудня 1909) — французька принцеса з Орлеанського дому.

Див. також
 Орлеанська діва (значення)
 Орлеанський